Die Saison 2016/17 der Regionalliga Nordost war die fünfte Spielzeit der Fußball-Regionalliga Nordost seit die Fußball-Regionalliga als vierthöchste Spielklasse in Deutschland in fünf Staffeln ausgetragen wird.

Sie begann am 31. Juli 2016 und endete am 20. Mai 2017 mit dem 34. Spieltag. Vom 20. Dezember 2016 bis zum 2. Februar 2017 ruhte der Spielbetrieb aufgrund der Winterpause.

Teilnehmer 

Für die Regionalliga Nordost 2016/17 qualifizierten sich folgende Mannschaften.
 Der Absteiger aus dem Gebiet des NOFV der 3. Liga 2015/16:
 Energie Cottbus
 Die Mannschaften auf den Plätzen 2 bis 16 der Regionalliga Nordost 2015/16:
 Berliner AK 07, FSV Wacker 90 Nordhausen, Hertha BSC II, FC Carl Zeiss Jena, BFC Dynamo, VfB Auerbach, SV Babelsberg 03, FC Oberlausitz Neugersdorf, TSG Neustrelitz, RB Leipzig II, FC Schönberg 95, FC Viktoria 1889 Berlin, FSV Budissa Bautzen, ZFC Meuselwitz, FSV 63 Luckenwalde
 Die beiden bestplatzierten Mannschaften der Fußball-Oberliga Nordost 2015/16:
 FSV Union Fürstenwalde (Staffel Nord), 1. FC Lokomotive Leipzig (Staffel Süd)

Auf- und Abstiegsregelung 
Aufstieg in die 3. Liga

Für die Aufstiegsspiele in die 3. Liga hatte sich der Meister FC Carl Zeiss Jena sportlich qualifiziert. Für diese bekam die Mannschaft FC Viktoria Köln, den Meister der Regionalliga West, zugelost. Aus den beiden Relegationsspielen ging Jena nach einem 3:2-Auswärtssieg und einer 0:1-Heimniederlage als Sieger hervor und steigt daher in die 3. Liga auf.

Abstieg aus der Regionalliga Nordost

Nach dem Rückzug der zweiten Mannschaft von RB Leipzig und dem FC Schönberg 95 aus der Regionalliga steigt am Ende der Saison kein Verein in die Oberliga ab. Da der FC Carl Zeiss Jena nach dem Gewinn der Relegationsspiele in die 3. Liga aufsteigt, wird die Regionalliga Nordost mit einer dritten Mannschaft aus der Oberliga Nordost aufgefüllt. Es gilt folgendes Schema:

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 

Der Rückzug der zweiten Mannschaft von RB Leipzig  ist ab dem 20. Spieltag berücksichtigt, der Rückzug des FC Schönberg 95 ab dem 27. Spieltag.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler nach dem Nachnamen, soweit vorhanden, alphabetisch geordnet.

Zuschauertabelle

Stadien

Einzelnachweise 

Regionalliga 2016
2016